Bentley Corniche steht für:
* ein Cabrio-Pkw-Modell, siehe Rolls-Royce Corniche
 ein geplantes Pkw-Modell auf Basis des Bentley Mark V